

Persone 
 Martin Molini – calciatore argentino
 Navío Rafael G. Molini – tenente della nave da cargo M/N Forrest (ARA Forrest, durante il servizio argentino), della Falkland Islands Holdings, catturata dalla flotta argentina nel 14 aprile 1982 nel corso della guerra delle Falkland.

Geografia

Italia 
Molini di Triora, comune della provincia di Imperia
Molini di Colognola – unica frazione di Casazza, in provincia di Bergamo
Molini – frazione di Fraconalto (AL)
Molini – contrada di Trinità (CN)
Molini – frazione di Trodena nel parco naturale (BZ)
Molini – frazione di Chies d'Alpago (BL)
Molini – frazione di Trevico (AV)
Molini – località di Calasca-Castiglione (VB)
Molini – località di Castello Tesino (TN)
Molini – località di Folgaria (TN)
Molini di Malè – località di Malé (TN)
Molini – maso di Roncegno (TN)
Molini – contrada di Laghi (VI)
Torrente Valle dei Molini – corso d'acqua lungo 15 km in Val Codogno
Selva dei Molini – comune italiano in provincia di Bolzano
Valle dei Molini – valle di circa 20 km, in Trentino-Alto Adige

Croazia 
 Molini Franceschi (Zmijavci) – comune nella regiine spalatino-dalmata in Croazia.

Corsi d'acqua 
 Canale dei molini di Imola – opera idraulica di circa 42 km, attraverso la pianura di Imola